|}

Weblinks 

 

Lövenich (Köln)
Baudenkmaler Koln Lovenich